Назарено има више значења:

 Назарено (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Назарено (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику